Отсего (округ, Мічиган) 
 Отсего (округ, Нью-Йорк)